NGC 3550 (другие обозначения — UGC 6214, DRCG 23-39, MCG 5-27-2, ZWG 156.3, ZWG 155.82, KCPG 274A, PGC 33927) — галактика в созвездии Большой Медведицы. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3550 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3550 в группу также входят ещё 14 галактик. Является ярчайшей галактикой группы, но при этом смещена на 150 килопарсек относительно пика интенсивности рентгеновского излучения в группе.

Примечания 

3550
Большая Медведица (созвездие)